Barcelona Open Banc Sabadell 2017 — 66-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона на открытых грунтовых кортах комплекса Real Club de Tenis Barcelona и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2018 году турнир прошёл с 23 по 29 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции с призовым фондом около 2,8 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Айсам-уль-Хак Куреши и  Флорин Мерджа

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал лидер мировой классификации и действующий чемпион Рафаэль Надаль. Испанский теннисист смог одержать победу в третий раз подряд, обыграв в финале Стефаноса Циципаса из Греции. Надаль уже в 11-й раз выиграл титул в Барселоне, в очередной раз обновив свой рекорд.

Вторым номером посева стал чемпион турнира 2014 и 2015 годов Кэй Нисикори (№ 5 в мире), однако японец был вынужден сняться с турнира из-за травмы запястья. Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль (№ 7 в мире) выступил на турнире под третьем номером посева и смог одержать очередную победу, обыграв в финале Доминика Тима. Для испанского теннисиста этот титул стал уже десятым на турнире в Барселоне. В основных соревнованиях приняли участие два представителя России: Алексей Ватутин (первый раунд) и Карен Хачанов (третий раунд).

Прошлогодние чемпионы парных соревнований Айсам-уль-Хак Куреши и Флорин Мерджа не защищали свой титул, однако Курещи сыграл на турнире в паре с Жаном-Жюльеном Ройером и дошёл до финала. На этот раз пакистанец со своим новым партнёром не смог завоевать главный приз — в решающем матче они проиграли испанскому дуэту Марк Лопес и Фелисиано Лопес. Испанская пара выиграла домашний турнир в Барселоне впервые с 1997 года.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 16 Апреля 2018.

Особая категория игроков 
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир:
  Новак Джокович
  Марсель Гранольерс
  Педро Мартинес
  Хауме Мунар
  Томми Робредо
2. Теннисисты, имеющие на турнире защищённый рейтинг:
  Андреас Хайдер-Маурер
3. Теннисисты, победители квалификации:
  Рожериу Дутра да Силва
  Бьорн Фратанджело
  Илья Ивашко
  Мартин Клижан
  Корентен Муте
  Рикардо Охеда Лара
4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
  Пабло Андухар
  Эрнесто Эскобедо
  Йозеф Ковалик
  Алексей Ватутин

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Стефаноса Циципаса со счётом 6-2, 6-1.
 Надаль выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 77-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Циципас сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=170

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Рафаэль Надаль
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=4
| RD1-team02= Давид Гоффен
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Стефанос Циципас
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=5
| RD1-team04= Пабло Карреньо Буста
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Рафаэль Надаль
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Стефанос Циципас
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Секция 3 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес''' обыграли  Айсама-уль-Хака Куреши /  Жана-Жюльена Ройера со счётом 7-6(5), 6-4.
 Марк Лопес выиграл 1-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фелисиано Лопес выиграл 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Barcelona Open Banc Sabadell

 Мировой тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Испания
Теннис
Апрель 2018 года
2018